Schlette ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Schlette (1915–2003), deutscher Prähistoriker
 Heinrich Schlette (Johann Heinrich Schlette; 1822–1897), deutscher Lehrer, Bibliothekar, Herausgeber und Stifter
 Heinz Robert Schlette (* 1931), deutscher Theologe
 Klaus Schlette  (1928–1996), deutscher Theaterregisseur, Schauspieler, Bühnenbildner und Theaterintendant
 Magnus Schlette (* 1965), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Schlett
 Schletterer
 Schlöth